Allerød har flere betydninger:

 Allerød Kommune – en kommune i Nordsjælland.
 Allerød Station – en S-togs betjent jernbanestation på Nordbanen.
 3450 Allerød – Postdistrikt omkring Allerød Station.
 Allerød (ejerlav) -et ejerlav, der ligger i Blovstrød Sogn i Nordsjælland.
 Allerød anvendes desuden ofte som betegnelse for byen Lillerød, der er hovedbyen i Allerød kommune.
 Allerødtiden – betegnelsen for en varmeperiode i slutningen af sidste istid, ca. 11.800-11.000 f.Kr.